Bacak oder Baćak ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Baćak (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Marko Bacak (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Muzaffer Bacak, deutscher Karateka